Con il nome The Band Wagon si possono intendere:
The Band Wagon  – spettacolo teatrale del 1931
Spettacolo di varietà (The Band Wagon)  – film del 1953 diretto da Vincente Minnelli